Felipe Massa (São Paulo, 25. travnja 1981.) bivši je brazilski vozač Formule 1. U Formuli 1 natjecao se od 2002. do 2017. Pobijedio je u 11 utrka, ostvario 41 postolje te 2008. bio viceprvak u prvenstvu s jednim bodom razlike. Trenutno se natječe u Brazilian Stock Car Pro seriji za momčad Lubrax Podium.

Massa je počeo voziti karting s osam godina te se natjecao na državnim i regionalnim prvenstvima tijekom idućih sedam godina. Prešavši u Formulu Chevrolet osvaja i naslov 1999. Godinu nakon prelazi u talijansku Formulu Renault gdje osvaja naslov, kao i u Formuli Renault Euro kupu. 2001. osvaja prvenstvo u europskoj Formuli 3000.

Karijeru u Formuli 1 započeo je u Sauberu prije nego što je 2003. prešao u Ferrari kao test vozač. 2004. vratio se u Sauber gdje je ostao dvije sezone, a 2006. prešao ponovo u Ferrari. Te godine ostvario je dvije pobjede, uključujući pobjedu na VN Brazila te postao prvi brazilski vozač nakon Ayrtona Senne koji je pobijedio u toj utrci. 2007. je pobijedio u tri utrke te ostvario 4. mjesto u poretku vozača. 2008. bio je nadomak osvajanju naslova prvaka nakon velike borbe s Lewisom Hamiltonom. Iako je ostvario šest pobjeda naprema Hamiltonovih pet, one nisu bile dovoljne za osvajanje naslova kojeg je izgubio u zadnjem krugu posljednje utrke VN Brazila 2008. Tijekom kvalifikacija na VN Mađarske 2009. doživio je nesreću te zadobio teške ozljede glave kada ga je udarila opruga s bolida Rubensa Barrichella zbog koje je ostao bez svijesti pri brzini većoj od 200 km/h. Zbog nesreće je morao propustiti ostatak prvenstva, no vratio se 2010. kada je nakratko i vodio u prvenstvu. 2011. nije osvojio niti jedno postolje, ali je kontinuirano završavao u bodovima. 2012. ostvario je dva postolja, a posljednju sezonu u Ferrariju završio je s jednim postoljem. 

2014. pridružio se momčadi Williams gdje je ostao do kraja 2016. kada je objavio svoj odlazak iz Formule 1. Međutim, nakon iznenadnog odlaska svjetskog prvaka Nice Rosberga iz Mercedesa u mirovinu zbog čega je Valtteri Bottas iz Williamsa prešao u Mercedes, otvorilo se slobodno mjesto vozača u Williamsu za 2017. sezonu. Massa je naposlijetku odgodio odlazak iz Formule 1 te ostao u momčadi do kraja 2017. kada je otišao u mirovinu.

Nakon odlaska iz Formule 1 nastavio je karijeru u Formuli E gdje je vozio dvije sezone, 2018.-19. te 2019.-20. Potom se u 2021. pridružio seriji turističkih automobila Stock Car Brasil.

Sažetak karijere

* U tijeku.

Potpuni popis rezultata u Formuli 1
(legenda) (Utrke označene debelim slovima označuju najbolju startnu poziciju) (Utrke označene kosim slovima označuju najbrži krug utrke)

Izvori

Vanjske poveznice 

 Felipe Massa
 Massine statistike

Brazilski vozači Formule 1